Hervormde Kerk steht für:

 Nederlandse Hervormde Kerk, evangelische Kirche in den Niederlanden, siehe Niederländisch-reformierte Kirche

Kirchengebäude:
 Hervormde Kerk (Kattendijke), Provinz Zeeland
 Hervormde Kerk (Sint Anna ter Muiden), Provinz Zeeland
 Hervormde Kerk (Sint Kruis), Provinz Zeeland
 Hervormde Kerk (Vaals), Provinz Zuid-Limburg
 Hervormde Kerk (Vaassen), Provinz Gelderland